Walter Kaufmann (1871-1947) német fizikus
 Walter Kaufmann (1907–1984) cseh zeneszerző
 Walter Kaufmann (1921–1980) német származású amerikai filozófus